(1747–1821), prédicateur renommé et un écrivain, principalement connu pour son livre : A Commentary On The Whole Bible and The Force of Truth ; il est aussi l'un des fondateurs de la Church Missionary Society ;
 Thomas Scott (1783-1838), pair et un homme politique irlandais ;
 Thomas Scott (1808-1878), éditeur britannique :
 Thomas Scott (1829-1876), général de l'armée des États confédérés ;
 Thomas Scott (1841-1915), militaire et homme politique canadien ;
 Thomas Scott (1842-1870), aventurier canadien ;
 Thomas Scott-Ellis (1880-1946), noble, soldat, sportif et mécène britannique.
 Thomas Scott (1990-), karatéka américain.